A Temporada 2013–14 da Basketball Bundesliga foi a 50.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 3 de outubro de 2013 e 1 de maio de 2014. A equipe do FC Bayern de Munique sagrou-se campeão após 59 anos de jejum.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2013–14

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2013 no basquetebol
2014 no basquetebol